Het elfde wereldkampioenschap korfbal werd van 1 tot en met 10 augustus  2019 gehouden in Durban (Zuid-Afrika). De Internationale Korfbalfederatie verkoos als gastland Zuid-Afrika boven de enige andere kandidaat Nieuw-Zeeland. Het deelnemersveld werd met vier plaatsen vergroot tot 20 landen.

Kwalificatie
Deze editie zijn er in de eindronde vier extra plaatsen bijgekomen welke zijn gegaan naar Noord- en Zuid-Amerika (1), Afrika (1) en Azië/Oceanië (2). Ten minste één land moet uit Oceanië komen.

Gekwalificeerde landen 

''* De Dominicaanse Republiek en Zimbabwe trokken zich terug. Omdat de eerste reserve uit Noord- en Zuid-Amerika, Brazilië, niet wilde deelnemen, werden de eerste reserves uit Europa en Azië als invallers benaderd. Slowakije en Macau maakten van deze mogelijkheid gebruik.

Eerste ronde
Elke poule bestaat uit 4 teams, uit elke lotingspot een. De nummers een, twee en drie uit elke poule plaatsten zich voor de achtste finale samen met de beste nummer vier.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Rangschikking nummers vier 
De beste nummer vier plaatst zich voor de achtste finale.

Eindfase om de wereldtitel

Toernooischema

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Rangschikkingswedstrijden uitgeschakelde landen

Om plaatsen 3 en 4 
De twee verliezers van de halve finales spelen tegen elkaar om de derde plaats.

Om plaatsen 5 t/m 8 

De vier verliezers van de kwartfinales spelen in een knock-outsysteem om de plaatsen 5 tot en met 8.

 Eerste ronde
De winnaars spelen om de plaatsen 5 en 6, de verliezers om plaatsen 7 en 8.

 Om plaats 5 en 6

 Om plaats 7 en 8

Om plaatsen 9 t/m 16 

De acht verliezers van de achtste finales spelen in een knock-outsysteem om de plaatsen 9 tot en met 16.

 Eerste ronde
De winnaars spelen om de plaatsen 9 t/m 12, de verliezers om plaatsen 13 t/m 16.

 Tweede ronde om de plaatsen 9 t/m 12

De winnaars spelen om plaatsen 9 en 10, de verliezers om plaatsen 11 en 12. 

 Tweede ronde om de plaatsen 13 t/m 16

De winnaars spelen om plaatsen 13 en 14, de verliezers om plaatsen 15 en 16. 

 Om de plaatsen 9 en 10

 Om de plaatsen 11 en 12

 Om de plaatsen 13 en 14

 Om de plaatsen 15 en 16

Om plaatsen 17 t/m 20 
De vier landen die niet doorgingen naar de achtste finales, speelden in een groepsvorm om de plaatsen 17 tot en met 20. De twee beste landen speelden vervolgens om de plaatsen 17 en 18, de andere twee om de plaatsen 19 en 20.

* de beide teams zagen af van de golden goal om zich te sparen voor de wedstrijd die beide teams sowieso tegen elkaar zouden spelen om de 19e plaats.

 Om plaats 17 en 18

 Om plaats 19 en 20

Eindstand WK 2019

Kampioen

Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal in 2019
Korfbal
Sport in Durban